Ярды:

Ярды, Валерий Николаевич
Ярды (фильм)

 Ярды (фильм 2020)